

Кузьмино — село, Железінський район, Павлодарська область

Кузьмино — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Кузьмино — присілок, Василівське сільське поселення, Сафоновський район, Смоленська область
 Кузьмино — присілок, Богдановщинське сільське поселення, Сафоновський район, Смоленська область
 Кузьмино — присілок, Сюмсинський район, Удмуртія
 Кузьмино — присілок, Юринський район, Марій Ел
 Кузьмино — селище, Юринський район, Марій Ел
 Кузьмино — присілок, Ярський район, Удмуртія

Кузьмино — село, Мукачівський район, Закарпатська область